Seng har flere betydninger:

 Seng – et møbel til at ligge og sove i
 Lavning – en lavning i landskabet kan kaldes en seng

Se også
 Væggelus – også kaldet sengetæge
 Sengekantsfilm – en filmserie af danske erotiske lystspil